Mewstone kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mewstone (ö i Australien), Tasmanien,

Storbritannien 

 Great Mew Stone, ö, England, Devon, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar